W.Saunders se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Wilson Saunders
 William Saunders